Název Budín může označovat:
 Budín (Budapešť) neboli Buda – část města Budapešť
 Budín (Rybníky) – část obce Rybníky v okrese Příbram
 Budín (Boharyně) – část obce Boharyně v okrese Hradec Králové
 Budín (Samopše) – část obce Samopše v okrese Kutná Hora
 Budín (Čáslav) – místní část v Čáslavi
 Budín (geomorfologický podcelek) – geomorfologický podcelek Oravské Magury
 Budín (Oravská Magura) (1222 m n. m.) – vrch v Oravské Maguře

příjmení osob
 Prof. ThDr. Jan Josef Budín – teolog, kanovník vyšehradský a staroboleslavský, farář u Panny Marie Na louži 1740–1750
 MUDr. Bohumír Budín – lékař-chirurg, člen České národní rady, zahynul při pražském povstání v květnu 1945
 František Budín (1924–2020) – herec-amatér, častý partner Felixe Holzmanna
 Ludvík Budín (1892–1956) – plukovník letectva, od 12. 10. 1944 velitel 1. čs. smíšené letecké divize v SSSR
 J. L. Budín – umělecký pseudonym advokáta, libretisty a muzikologa Jana Löwenbacha
 Otto Budín (1923–1994) – herec
 Stanislav Budín (1903–1979) – levicový novinář a spisovatel, signatář Charty 77

příjmení osob – ženský tvar s přechýlením
 Slávka Budínová – česká herečka

Rozcestníky - místopisné jméno
Rozcestníky - příjmení